Velmans ist der Familienname von:

 Max Velmans (* 1942), britischer Psychologe
 Tania Velmans (* 1938), französische Kunsthistorikerin und Byzantinistin